«Полиглот» — образовательная программа на телеканале «Россия-Культура», представляющая собой интенсивный курс изучения иностранных языков под руководством преподавателя Московского лингвистического университета, полиглота и переводчика Дмитрия Юрьевича Петрова. Ученикам предлагается овладеть навыками общения на иностранном языке в течение 16 занятий.

О программе 
Группа обучающихся состоит из восьми человек, большинство из которых — узнаваемые медийные лица (актёры, телеведущие, режиссёры, писатели, поэты). Практически все участники или не знают языка, или у них остались смутные воспоминания от школьной программы.

Преподаёт уроки полиглот, по собственным утверждениям знающий в разной степени более 50 языков, — Дмитрий Петров — синхронный переводчик, преподаватель, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам.

Список сезонов

Первый сезон (английский язык) 
Впервые транслировался с 16 января по 9 февраля 2012 года.

Список учеников
 Анастасия Веденская — актриса театра.
 Алиса Горлова — искусствовед.
 Дарья Екамасова — актриса театра и кино.
 Владимир Епифанцев — актёр театра и кино, режиссёр.
 Анна Литкенс — актриса театра и кино.
 Михаил Милютин — ювелир-дизайнер.
 Александра Ребенок — актриса и телеведущая.
 Олег Шишкин — писатель, сценарист, телеведущий.

Второй сезон (итальянский язык) 
Впервые транслировался с 14 мая по 7 июня 2012 года.

Список учеников
 Валерия Гай Германика — режиссёр.
 Михаил Елизаров — писатель.
 Настя Задорожная — актриса и певица.
 Артём Михалков — актёр.
 Екатерина Соловьёва — студентка.
 Анна Старшенбаум — актриса.
 Александр Тютин — актёр.
 Анна Чурина — актриса.

Гости программы:
 Адриано дель’Аста — директор Итальянского института культуры в Москве (занятие 6).
 Пьетро Ронгони — шеф-повар ресторанов Aromi La Bottega, La Grotta, Fidelio и «Атлас» (занятие 10).
 Лело Спина — стилист Итальянского центра красоты в Москве (занятие 12).
 Аль Бано — итальянский певец (занятие 16).

Третий сезон (французский язык) 
Впервые транслировался с 8 по 31 января 2013 года.

Список учеников
 Николай Быстров — актёр озвучки.
 Иван Жвакин — актёр.
 Соня Карпунина — актриса и режиссёр.
 Агния Кузнецова — актриса.
 Наталья Лесниковская — актриса.
 Сергей Лукьяненко — писатель.
 Вера Полозкова — поэтесса.
 Клим Шипенко — режиссёр.

Четвёртый сезон (испанский язык) 
Впервые транслировался с 13 мая по 6 июня 2013 года.

Список учеников
 Анна Аглатова — оперная певица.
 Олег Долин — актёр.
 Екатерина Мечетина — пианистка.
 Александр Самойленко — актёр.
 Мириам Сехон — актриса.
 Григорий Служитель — актёр.
 Полина Соловьёва — журналист.
 Любовь Толкалина — актриса.

В конце сезона все участники программы исполнили песню «Quizás, quizás, quizás».

Пятый сезон (немецкий язык) 
Впервые транслировался с 17 февраля по 14 марта 2014 года.

Список учеников
 Николай Расторгуев — певец.
 Александр Снегирёв — писатель.
 Юлия Пересильд — актриса.
 Алиса Хазанова — артистка балета, актриса.
 Александра Розовская — актриса.
 Юлия Свежакова — актриса.
 Иван Латушко — актёр.
 Артём Тульчинский — актёр.

В конце сезона все участники программы исполнили песню «Sag mir wo die Blumen sind».

Шестой сезон (хинди/урду) 
Впервые транслировался с 26 мая по 20 июня 2014 года.

Список учеников
 Полина Осетинская — пианистка.
 Александр Гаврилов — литературный критик.
 Алёна Монахова — переводчик.
 Максим Шаров — дизайнер.
 Алиса Ганиева — писатель.
 Марина Москвина — писатель.
 Владимир Дыховичный — музыкант.
 Роман Шаляпин — актёр.

В конце сезона все участники программы исполнили песню «Kal Ho Naa Ho» из одноименного фильма.

Седьмой сезон (португальский язык) 
Впервые транслировался с 12 января по 5 февраля 2015 года.

Список учеников
 Валерия Пустовая — литературный критик.
 Павел Акимкин — актёр.
 Оксана Мысина — актриса.
 Стас Тыркин — журналист.
 Даша Чи — телеведущая.
 Михаил Довженко — актёр.
 Мария Семенова — певица.
 Константин Мильчин — журналист.

Гости программы:
 Жуан Мендоза — лектор из Португалии (занятие 14).
 Сержу — шеф-повар ресторана на Арбате из столицы Бразилии (занятие 15).
 Лукас Бельтрами — работник посольства в Москве из Бразилии (занятие 16).

В конце сезона все участники программы исполнили песню «Mas Que Nada».

Восьмой сезон (китайский язык) 
Впервые транслировался с 31 мая по 23 июня 2016 года.

Список учеников
 Марк Тишман — певец.
 Этери Бериашвили — певица.
 Юрий Феклистов — фотограф.
 Пелагея — певица.
 Павел Ващилин — актёр.
 Дарья Урсуляк — актриса.
 Алексей Петрухин — актёр, режиссёр, продюсер.
 Елена Николаева — телеведущая.

Гость программы: Чжао Синь (Жанна) — преподаватель Пекинского университета иностранных языков.

В конце сезона все участники программы исполнили песню «».

30 мая 2016 года, в преддверии первого урока восьмого сезона, состоялась премьера документального фильма Дмитрия Петрова «„Полиглот“ в Пекине».

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Сергей Дерябин
 Ассистент режиссёра: Елена Сали
 Оператор-постановщик: Александр Шмид
 Шеф-редакторы: Ирина Лесова, Екатерина Ливергант
 Редакторы: Галина Шевелева, Мария Красюк, Зоя Апостольская
 Грим: Ирина Афанасьева, Олеся Агафошина
 Продюсер: Маргарита Кржижевская

Примечания

Ссылки 

 «Культура»: Пресса о проекте
 Телеканал «Россия-Культура» покажет премьеру интеллектуального реалити-шоу «Полиглот»  ВсёТВ, 30 декабря 2011
 Охлобыстин, Муратова, Хотиненко…  Российская газета, 16 января 2012
 Училку из «Школы» научат английскому  Комсомольская правда, 17 января 2012
 Полиглот обучит английскому за… 16 часов  Комсомольская правда, 18 января 2012
 Дмитрий Петров в эфире программы «Наблюдатель» Культура, 22 мая 2012
 «Каждый из нас по природе полиглот»  Новые Известия, 3 июля 2012
 
 Закончились съемки программы «Полиглот»  lesnikovskaya.ru, 22 сентября 2012
 Лесниковская учит французский, чтобы поговорить с бабушкой  Вечерний Ставрополь, 27 сентября 2012
 Будет ли продолжение реалити-шоу «Полиглот»?  Аргументы и Факты, 17 марта 2013
 Солист группы «Любэ» подался к немцам TV.ua, 15 ноября 2013
 Интерактивные упражнения к урокам Полиглот  poliglot16.ru, 25 июля 2018
 Центр инновационно-коммуникативной лингвистики Дмитрия Петрова 
 Приложения Полиглот16 
 Учебники Дмитрия Петрова 

Телепередачи, запущенные в 2012 году
Телепередачи, закрытые в 2016 году
Реалити-шоу России
Телепередачи телеканала «Россия-Культура»
Образовательные программы
Многоязычие